IV Международные зимние игры глухих прошли на курорте Кран-Монтана (Швейцария). Игры проводились с 27 по 31 января 1959 года, участие в них приняли 53 спортсмена из 9 стран.

Виды спорта 
Программа IV Международных зимних игр глухих включала 3 спортивные дисциплины:

Страны-участницы 

В IV Международных зимних играх глухих приняли участие спортсмены из 9 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 IV Международные зимние игры глухих  на Deaflympics.com

Зимние Сурдлимпийские игры
Спорт в Швейцарии в 1959 году
Международные спортивные соревнования в Швейцарии
Январь 1959 года
Международные спортивные соревнования в Кран-Монтане